Dini ist der Familienname folgender Personen:

 Abditatch Dini, kanadischer Rollstuhl-Basketballer
 Armando Dini (* 1932), Alterzbischof von Campobasso-Boiano
 Dino Dini (* 1965), Computerspiel-Entwickler
 Dino Dini (1912–1976), Florentiner Restaurator
 Houmed Mohamed Dini (* 1953), dschibutischer Politiker
 Lamberto Dini (* 1931), italienischer Politiker
 Nh. Dini (eigentlich Nurhayati Sri Hardini; 1936–2018), indonesische Schriftstellerin
 Paul Dini (* 1957), US-amerikanischer Fernsehproduzent
 Pietro Dini († 1625), Erzbischof von Fermo 
 Spartaco Dini (1943–2019), italienischer Autorennfahrer
 Torquato Dini (1893–1934), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Ulisse Dini (1845–1918), italienischer Mathematiker

DINI ist die Abkürzung für:
 Deutsche Initiative für Netzwerkinformation

Siehe auch:
 Satz von Dini

DINI